Alexander Burgener – alpinista e guida alpina svizzero
 Erich Burgener – ex calciatore svizzero
 Patrick Burgener – snowboarder svizzero